Zmierzch (pora dnia)
 Zmierzch (opowiadanie) – opowiadanie Stefana Żeromskiego
 Zmierzch (saga) – seria książek Stephenie Meyer
 Zmierzch (powieść) – pierwsza część powieści z sagi
 Zmierzch (film) (ang. Twilight) – amerykański film z 2008 r., w reżyserii Catherine Hardwicke
  – sztuka Izaaka Babla